Наи́ль Шамсутди́нович Шайхутди́нов (1 марта 1941, д. Лашманка, Черемшанский район — 25 января 2016, Казань) — советский и российский театральный актёр, народный артист Российской Федерации (2012).

Биография 
Родился в деревне Лашманка Черемшанского района Татарской АССР.

В 1965 году окончил Казанское театральное училище (артист драматического театра). После окончания училища стал актёром Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. За 50 лет творческой деятельности сыграл более 200 ролей. Снимался в нескольких телевизионных спектаклях Рижской, Свердловской и Казахской киностудий.

Скончался 25 января 2016 года в Казани. Похоронен на  в .

Награды 
 Почётное звание «Народный артист Татарской АССР»
 Почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (2000) — за заслуги в области искусства
 Почётное звание «Народный артист Российской Федерации» (2012) — за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства.

Работы в театре 

 «Шакур-конокрад» Ильгиз Зайниев — Габдулла
 «Хаджи эфенди женится» Ш. Камал — Юнус хаджи
 «Подснежник» В. Сайфуллин — Гаяз
 «Жениться что ли?» Ю. Сафиуллин — Ахмат
 «Недотепа» Ю. Аминов — Ситдик
 «Судьбы, избранные нами» Т. Миннуллин — Нариман
 «Чудак» Н. Хикмет — Габдерахман
 «Вслед за дикими гусями» И. Юзеев — Акбар
 «Шугуровские мелодии» К. Амиров — Сычев
 «Последний выстрел» У. Умарбеков — Исхак
 «Родимая земля моя» Т. Миннуллин — Закир
 «Хужа Насретдин» Н. Исанбат — Хужа
 «Орлы гнездятся на скалах» И. Юзеев — Баязит
 «Слуга двух господ» К. Гольдони — Панталоне
 «Вдовий пароход» И. Грекова — Фарит
 «К нам прилетели соловьи» И. Юзеев — Хамзин
 «Без луны — звезда нам светит!» Т. Миңнуллин — автор
 «После свадеб» Р. Батулла — Байрам
 «Белое платье матери» Ш. Хөсәенов — Альмухаммат
 «Дорогие мои старики» Р. Суфиев-Солнцев — Минтимер
 «Старый влюбленный» С. Шакуров — Мирзагит
 «Башмачки» Т. Гиззат, Дж. Файзи — Зыя
 «Гайфи бабай, женись давай!» Гульшат Зайнашева — Гайфи
 «Как выйти замуж?» Наиль Гаитбаев — Гильман
 «Гульшаян» Мирсай Амир — Муллагали
 «Берегись, не взорвись!» Карим Тинчурин — Гиляз
 «Йусуф-Зулейха» Нурмухаммат Хисамов — Малик Раййан
 «Золотая осень» Шамиль Фархутдинов, Рашид Загидуллин — старик
 «Все мы люди» Эрих Мария Ремарк — Марилл
 «Эх, яблоньки мои!» Шамиль Фархутдинов — дед Салих

 Фильмография 
  — Сердце медведицы  (Karu Süda; Эстония, Россия, Чехия, Германия)— Ойумеэс''
  — Зулейха

Примечания

Ссылки 
 Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Шайхутдинов Наиль Шамсутдинович.

Выпускники Казанского театрального училища
Персоналии:Татарский театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина
Похороненные на Мусульманском кладбище Самосырово